Зайцев, Олег Алексеевич: Зайцев, Олег Алексеевич (1939—1993) — советский хоккеист.
 Зайцев, Олег Алексеевич (род. 1952) — советский и российский тренер по прыжкам в воду.